Nchumbulu steht für
Nchumbulu (Sprache)
Nchumbulu (Volk)